Дальневосточное — название населенных пунктов в России:

 Дальневосточное — село в Ромненском районе Амурской области.
 Дальневосточное — село в районе имени Лазо Хабаровского края.